Schmitz-Cliever ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Schmitz-Cliever (1913–1975), deutscher Medizinhistoriker
 Herta Lepie (geborene Herta Schmitz-Cliever; * 1943), deutsche Kunsthistorikerin